Такмичење у бацању копља у женској кокнуренцији на 1. Светском првенству у атлетици 1983. одржано је 12. и 13. августа  у Хелсинкију на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовале су 23 атлетичаке из 17 земаља.

  Грчка (2)
  Западна Немачка (2)
  Источна Немачка (2)
  Италија (1)
  Јапан (1)
  Канада (1)
  Кина (1))
  Куба (2)
  Малезија (1) 
  Малта (1)
  Румунија (1)
  САД (1)
  Уједињено Краљевство (2)
  Фиџи (1)
  Финска (2)
  Чехословачка (1)
  Шведска (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
{| class="wikitable" width=75%
|-
!colspan="5"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1963.
|-
|Светски рекорд
|Тина Лилак,  
|74,76
|Тампере, Финска
| 13. јун 1983
|-
|Рекорд светских првенстава
!colspan="4"|1. Светско првенство
|-
|Најбољи резултат сезоне
|rowspan="2" |Тина Лилак,  
|rowspan="2" |74,76
|rowspan="2" |Тампере, Финска
|rowspan="2" | 13. јун 1983
|-
|Европски рекорд
|-
!colspan="5" |Рекорди после завршеног Светског првенства 1983.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Тина Лилак,  || 70,82  || Хелсинки, Финска  ||13. август 1983. 
|}

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 12. августа 1983. године. Такмичарке су биле подељене у две групе у која су имале по три бацања. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 62,00 метра (КВ), коју је испунило 7 такмичарки, а 5. по основу постигнутог резултата (кв)., Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју атлетичарка представља'''

Финале 
Такмичење је одржано 13. августа 1983. године у 19:00.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати квалификација у бацању копља за жене на сајту worldathletic
 Резултати финала у бацању копља за жене на сајту worldathletic
 Резултати на сајту todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном